Peretjagin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Peretjagin (* 1992), russischer Rennrodler 
 Sergei Wiktorowitsch Peretjagin (* 1984), russischer Eishockeyspieler